Oddantonio I da Montefeltro (personaggio leggendario dell'XI secolo)
 Oddantonio II da Montefeltro (1427-1444)